

Abbigliamento 
 Boxer – indumento di biancheria intima
 Boxer – costume da bagno

Cinema 
 Boxer – film del 1984 diretto da Raj N. Sippy

Letteratura 
 Gondrano (Boxer in lingua originale) – personaggio de La fattoria degli animali

Musica 
 Boxer – album dei The National del 2007
 Boxer – album degli Otto Ohm del 2015
 Boxer – gruppo musicale rock statunitense

Persone 
 Alan Boxer – ufficiale neozelandese
 Barbara Boxer – politica statunitense
 Charles R. Boxer – militare e storico britannico
 Edward Boxer – ammiraglio britannico
 Edward Boxer – inventore britannico
 Herb Boxer – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio statunitense
 John Boxer – attore inglese
 Tom Boxer, pseudonimo di Cosmin Simionică – disc jockey, produttore discografico, cantante e remixer rumeno

Sport 
 Boxer – sinonimo di pugile

Storia 
 Boxer – appartenente alla Società di giustizia e concordia, da cui la ribellione dei Boxer

Veicoli 
 Boxer – veicolo corazzato
 Piaggio Boxer – ciclomotore della Piaggio
 Peugeot Boxer – furgone della Peugeot

Zoologia 
 Boxer – razza canina

Altro 
 Boxer – rivista satirica italiana
 Classe Boxer – classe di navi da sbarco
 Motore boxer – motore a cilindri contrapposti

Pagine correlate 
 The Boxer
 USS Boxer

Altri progetti